Тюхе:
 Тюхе — в греческой мифологии богиня случая и удачи.
 Тюхе — гипотетический газовый гигант, расположенный в облаке Оорта.
 (258) Тюхе (Тихея) — астероид главного пояса.